Най-добър защитник в Серия А е награда за най-добре представилия се играч, играещ като защитник за изминалия сезон в италианската Серия А. Наградата се дава на церемонията „Оскар дел Калчо“ от 2000 г. до 2010 г. Най-много награди има Алесандро Неста с 4 отличия.

Победители 

Оскар дел Калчо